Царёвка или Царевка — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Царёвка — село в Резинском районе.

Россия 
 Царёвка — упразднённая деревня в Аскинском районе Башкортостана.
 Царёвка — село в Павловском районе Воронежской области.
 Царёвка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Царёвка — деревня в Шкотовском районе Приморского края.
 Царёвка — село в Гавриловском районе Тамбовской области, упразднено в 2017 году.
 Царевка — село в Знаменском районе Тамбовской области.
 Царёвка — село в Умётском районе Тамбовской области.

Украина 
 Царевка — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Царевка — село в Новоайдарском районе Луганской области.
 Царёвка — село в Троицком районе Луганской области.
Царёвка — прежнее название села Вольное в Коропском районе Черниговской области.

См. также 
 Царевка — река в Карелии.